|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Star Mazda Championship 2010
|-
| vorige: 2009 || volgende: 2011 || 
|}
Het Star Mazda Championship 2010 was een raceklasse in de autosport. Het was het twaalfde kampioenschap van de Formule Mazda. En werd voor het eerst georganiseerd door IndyCar als onderdeel van het nieuwe Road to Indy programma. 

Het kampioenschap had ook een Expert Series dit was voor rijders die tussen de dertig en vierenveertig jaar waren. Hiernaast was er ook een Masters Series dit was voor rijders voor vijfenveertig en ouder.

Conor Daly won zeven van de dertien races en pakte zo de titel op Mosport International Raceway. 

J. W. Roberts won het Expert Series kampioenschap. Carlos Conde won het Masters Series kampioenschap.

Teams en rijders
Alle teams reden met een gelijk chassis en met een 1.3 L Mazda RX-8-motor en met Goodyear banden.

Races

Uitslagen

Teams

Autosport in 2010
2010